Hormoz – regista francese
Hormoz – città dell'Iran

Pagine correlate
 Hormuz (disambigua)